A30, A-30 oder A.30 steht für:
 Austin A30, ein britischer Kleinwagen
 eine Sprachgruppe innerhalb der Bantusprachen, siehe Bube-Benga-Sprachen
 Martin A-30, ein US-amerikanischer Bomber
 Aero A.30, ein tschechisches Doppeldecker-Flugzeug

Autobahnen und Fernstraßen:
 A30 road, Fernstraße in England
 Autoroute A 30, Autobahn in Frankreich
 Autoestrada A30, Autobahn in Portugal
 Autovía A-30, Autobahn in Spanien
 Autostrada A30, Autobahn in Italien
 Bundesautobahn 30, Autobahn in Deutschland
 Rijksweg 30, Autobahn in den Niederlanden
 A30 (Botswana), Fernstraße in Botswana

A30